Etlinger ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ernst Etlinger (~1777), deutscher Botaniker

 Thomas Etlinger (* 1972), österreichischer Judoka